Henk Laros, Nederlands dammer
 Louis Laros (1973), Nederlands voetballer
 Piet Laros (1901-1997), Nederlands verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog